Бобко́ (Бо́бко) — українське прізвище.

Відомі носії 

 Бобко Володимир Олегович — український філолог, учитель, підприємець, громадсько-політичний діяч.
 Керол Джозеф Бобко — американський астронавт польського або українського походження.
 Бобко Іван Михайлович — український футболіст, півзахисник.
 Бобко Євген Васильович — український вчений-селекціонер.

Українські прізвища